Lewisburg Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lewisburg Historic District (Kentucky), ID-Nr. 93001165
 Lewisburg Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 04000759
 Lewisburg Historic District (West Virginia), ID-Nr. 78002795